Droste, een Nederlandse chocoladeproducent
 Droste-branderij, een onderdeel van de oorspronkelijke Drostefabriek in Haarlem
 Het droste-effect

Personen met de achternaam Droste
 Ben Droste (1944), een Nederlandse militair en bestuurder
 Coenraad Droste (1642-1734), een Nederlandse militair en dichter
 Flip G. Droste (1928–2020), een Nederlandse schrijver en taalwetenschapper
 Johannes Droste (1886–1963), een Nederlandse wiskundige en theoretisch fysicus
 Monica Droste (1958-1998), een Belgische beeldend kunstenaar
 Silvia Droste (1960), een Duitse jazzzanger en saxofoniste
 Wout Droste (1989), een Nederlandse voetballer
 Annette von Droste-Hülshoff (1797–1848), een Duitse dichteres
 Hella Voûte-Droste (1943), een Nederlandse politica